De Belgian Bowl is de finale van het kampioenschap American football in België. De deelnemers in deze finale zijn de twee beste teams uit de play-offs van de Belgian Football League en de winnaar mag zich Belgisch kampioen noemen. De West-Vlaanderen Tribes hebben de Belgian Bowl het vaakst gewonnen. In 23 jaar wonnen zij 7 maal de hoofdprijs, rekening houdend met het feit dat de West-Vlaanderen Tribes ontstaan zijn uit de vroegere Izegem Redskins.

Geschiedenis
Van 1987 tot 1994 werd een Belgisch Kampioenschap gespeeld.

De Belgian Bowl wordt eigenlijk sinds 1995 uitgereikt.  Men startte toen direct met de Belgian Bowl VIII. De Belgian Bowl en deelname aan de finalematch wordt betwist tussen de drie beste teams van elke conferentie, de Flemish American Football League en de Ligue francophone de football américain de Belgique.  Deze zes teams komen uit in play-offs waar de tweede geklasseerde van de FFL in een Quarter Final uitkomt tegen de derde geklasseerde van de LFFAB en de derde van de FFL tegen de tweede van de LFFAB.  In de Semi Finals een week later spelen de winnaars van voorgaande matchen tegen de winnaars van de conferenties.  De winnaars van de Semi Finals bekampen mekaar voor de Belgian Bowl.

In Nederland heet de gelijkaardige beker de Tulip Bowl.

Uitslagen

 Opmerking: De beker werd tijdens het Belgisch Kampioenschap automatisch uitgereikt aan het team die bovenaan eindigde in het Eerste klasse klassement.

 in schuingedrukt en †: oude teamnaam of stopgezette club
 (*) Izegem Redskins zijn de West Flanders Tribes geworden.
 (**) Tournai Cardinals zijn de the Tournai Phoenix geworden.
 in vet nog steeds active streak.

American football in België